Hinterweiler bezeichnet:

 die Ortsgemeinde Hinterweiler im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

 Hinterweiler (Ingoldingen), ein Ortsteil der Gemeinde Ingoldingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hinterweiler (Gomaringen), ein Ortsteil der Gemeinde Gomaringen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Hinterweiler (Rechberg), ein Ortsteil von Rechberg, Stadt Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg